Ло́рна Ре́ттиг (; ) — английская кёрлингистка.

В составе женской сборной Англии участник шести  (лучший результат — десятое место в ), в составе смешанной сборной Англии участник двух  (лучший результат — девятнадцатое место в ) и трёх  (лучший результат — двенадцатое место в ), в составе смешанной парной сборной Англии участник  (заняли двадцать второе место). Шестикратная , четырёхкратная , .

В юниорском возрасте играла в кёрлинг в Шотландии, серебряный призёр  (1996).

Достижения 
 : золото (2000, 2002, 2005, 2006, 2010, 2020), серебро (2018).
 : золото (2013, 2014, 2016, 2018).
 : золото (2012).

 : серебро (1996).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Lorna Rettig - Search | English curling
 Lorna Rettig's research works | University Hospital Zürich, Zürich and other places в ResearchGate
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу